Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 916-os jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

916-os busz (Budapest)

916-os busz (Kecskemét)

916-os busz (Pécs)megszűnt